Lázadás (Rebellion): A Star Wars univerzumban játszódó, négy történetből álló képregénysorozat 2006. március és 2008. augusztus között képregényfüzetekben, 2007. február és 2009. május között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2011. november és 2012. április között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg a negyedik történet: Vektor 2009 augusztusában képregényfüzetben. A Lázadás történetei az Új remény eseményének évében játszódnak.

Dark Horse Comics

Testvérem, az ellenségem

The Ahakista Gambit

Small Victories

Vektor

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 4

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények